Benedito est un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Prénom 
Benedito est un prénom masculin, variante portugaise de Benoît, qui signifie « béni ». Il est notamment porté par :
 Benedito Calixto (1853-1927), peintre, historien et astronome amateur brésilien ;
 Benedito Carneiro Bastos Barreto dit Belmonte (1896-1947), caricaturiste, peintre, illustrateur et chroniqueur brésilien ;
 Benedito Cícero Tortelli, plus connu sous le nom de Paulista (1939-), joueur brésilien de basket-ball.

Patronyme 

 Antônio Benedito da Silva, plus connu comme Toninho (1965-), football brésilien ;
 João Benedito (1978-), joueur portugais de futsal ;
 Manuel Benedito-Vives (1875-1963), peintre espagnol ;
 Sônia Benedito (1976-), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Valdir Benedito (1965-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 Benedito Leite, municipalité brésilienne de l'État du Maranhão ;
 Benedito Novo,  ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.

Hydronyme 

 Rio Benedito, rivière brésilienne de l'État de Santa Catarina.

Voir aussi 
 

Prénom portugais
Patronyme portugais